Юрий I Львович (иногда — Георгий; ок. 1252 (или 1262) — 24 апреля 1308 (или 1316)) — князь Белзкий (1269—1301), князь Галицко-Волынский (с 1301), 2-й король Руси (с 1305), сын Льва Даниловича Галицкого и Констанции Венгерской, дочери венгерского короля Белы Арпада.

Биография 
Ещё при жизни отца Юрий Львович участвовал с ним в походах против Королевства Польши и Венгрии. В 1288 году умер бездетный Владимир Василькович, князь Волынский, ничего не завещавший ни Юрию, ни его отцу (своему двоюродному брату). Юрий без ведома отца занял Брест «по совету безумных своих бояр молодых и коромольников берестьян». Мстислав Данилович, князь Луцкий (наследник Владимира по завещанию) спросил Юрия, по своей ли воле или по воле отца он занял Брест. Такой вопрос был задан и Льву Даниловичу. Лев отвечал, что Юрий занял город «своим молодым умом», и приказал сыну выехать из Бреста. «С великим соромом» тот покинул Брест, но наперёд пограбил там и не оставил камня на камне: то же он сделал с Каменцом и Бельском. Вслед за ним бежали в Дорогичин и те берестяне, которые произвели всю эту крамолу.

После смерти отца (1301) наследовал Галич. В 1303 году добился от императора Андроника II Палеолога и Константинопольского патриарха Афанасия I создания Галицкой митрополии,куда вошли Галицкая, Холмская, Перемышльская, Луцкая, Владимирская и Туровская епархии. Первым галицким митрополитом стал Нифонт, рукоположённый в 1303 году Афанасием I. Соединил под своей властью Галицию и Волынь (после смерти Мстислава Даниловича), с чем историки связывают использование им королевского титула. Скончался Юрий в 1308 или, по другим источникам, в 1316 году.

Семья 
Юрий Львович был женат дважды. Первой его женой была Ксения(?), дочь князя Ярослава Тверского, умершая в 1286 году. От этого брака сын:
 Михаил (1283 — ок. 1286)
Вторично женился на княжне Ефимии (?—1308), дочери Казимира Пяста, князя Куявского. Четверо детей:
 Андрей Галицкий (ум. 1323), князь Волынский и Галицкий (совместно с братом) (1308—1323)
 Лев II Юрьевич (ум. 1323), князь Луцкий, князь Галицкий (совместно с Андреем) (1308—1323)
 Мария Юрьевна (ум. 1341), княжна Галицко-Львовская, замужем за мазовецким князем Тройденом I
 Анастасия Юрьевна (ум. ок. 1364), жена князя Александра Тверского (?) или упоминаемого под 1320 годом в западнорусских летописях Романа Брянского, зятя Льва, прототипом которого может быть умерший на рубеже 1280/90-х Роман Старый или не упоминаемый после 1301 года Роман Глебович из смоленских князей, о княжении которого в Брянске неизвестно. По версии Безроднова, под этим Романом мог подразумеваться внук Романа Старого Роман Ольгович.

Примечания

Предки

Ссылки 
 
 Генеалогия Юрия Львовича, короля Галицкого

Князья галицко-волынские
Рюриковичи по алфавиту
Правители Европы XIV века
Романовичи (Рюриковичи)